Ferdinand II van Aragón (1452-1516), ook bekend als Ferdinand V van Castilië en Leon
 Ferdinand I van Oostenrijk (1793-1875), ook bekend als Ferdinand V van Hongarije